Josep Piqué i Cerveró, compositor català del segle XIX 
 Josep Piqué i Camps, polític català